A65 bezeichnet folgende Straßen:
 Autoroute A65 in Frankreich
 Autovía A-65 in Spanien
 Bundesautobahn 65 in Deutschland
 Rijksweg 65 in den Niederlanden
 A65 road in England
 Aftokinitodromos 65 in Griechenland

Ferner steht A65 für:
 Sony Alpha 65, ein Kameragehäuse von Sony

A65